Aguada kan syfta på följande platser:

Colombia 
1 Aguada (kommun), Santander,

Kuba 
2 Aguada de Pasajeros, ort, Provincia de Cienfuegos, Municipio de Aguada de Pasajeros,

Mexiko 
3 Isla Aguada (ort), Campeche, Carmen,

Puerto Rico 
4 Aguada (kommun),